King County kan syfta på:

 King County, New South Wales – New South Wales, Australien
 King County, Texas – Texas, USA 
 King County, Washington  – Washington, USA

Se även
Kings County